Colorado Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colorado Mountain (Colorado)	
 Colorado Mountain (Montana)